Barcelona KIA 2007 – tenisowy turniej WTA kategorii IV w sezonie 2007 z cyklu Barcelona Ladies Open rozgrywany w dniach 9–16 kwietnia 2007 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 145 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2007 w tenisie ziemnym
2007